Батаан (Bataan):
 Батаан — провинция Филиппин, входит в состав региона Центральный Лусон.
  — полуостров юго-западной части острова Лусон, входящего в состав Филиппинского архипелага.
  — название двух американских военных кораблей.
  — американский военный фильм 1943 года выпуска, посвящён событиям Второй мировой войны, в частности, битве за Батаан и Батаанскому маршу смерти.
  (1942) — филиппинско-афроамериканский музыкант из Нью-Йорка, исполняющий в жанрах латинский соул и сальса.

См. также 
 Батан